Huachamacare peut désigner :

Toponymes

Huachamacare : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Huachamacare : une localité de la paroisse civile de Huachamacare dans la municipalité d'Alto Orinoco située dans l'État d'Amazonas ;
 Huachamacare : un sommet situé dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme